Questel est une société française spécialisée dans la propriété industrielle.
 Le Fort du Questel est une « redoute » situé à Brest.

 Plusieurs personnalités portent le patronyme Questel :
 Charles-Auguste Questel (1807-1888) est un architecte français.
 Mae Questel, de son vrai nom Mae Kwestel (1908-1998), est une actrice et doubleuse américaine.
 Bruno Questel (1955-), homme politique français.
 Grégory Questel (né en 1974) est un acteur français.

Homonymie de patronyme